

Filmografia (parziale)

Regista 
Mečtateli (1934)
Na Dal'nem Vostoke (1937)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  

Registi cinematografici ucraini